Точка відліку — початок системи координат, поняття або позиція, відповідно від яких визначають місце, будують логічні висновки, роздуми, докази тощо.

Фільми:
 «Точка відліку» — художній фільм 1967 року виробництва США про події другої світової війни.
 «Точка відліку» — білоруський радянський художній фільм 1979 року.
 «Точка відліку» — польський короткометражний фільм.

Примітки